NGC 3316-1
NGC 3316-2